Премьер-лига Кувейта (араб.:الدوري الكويتي) — высший футбольный турнир Кувейта. Разыгрываемый 10-ю клубами. Проходит по системе весна-осень. Занявший последнее место клуб вылетает в нижний дивизион.

Чемпионы 

1961/62 : Аль-Араби
1962/63 : Аль-Араби
1963/64 : Аль-Араби
1964/65 : Аль-Кувейт
1965/66 : Аль-Араби
1966/67 : Аль-Араби
1967/68 : Аль-Кувейт
1968/69 : Аль-Кадисия
1969/70 : Аль-Араби
1970/71 : Аль-Кадисия
1971/72 : Аль-Кувейт
1972/73 : Аль-Кадисия
1973/74 : Аль-Кувейт
1974/75 : Аль-Кадисия
1975/76 : Аль-Кадисия
1976/77 : Аль-Кувейт
1977/78 : Аль-Кадисия
1978/79 : Аль-Кувейт
1979/80 : Аль-Араби
1980/81 : Аль-Сальмия
1981/82 : Аль-Араби
1982/83 : Аль-Араби
1983/84 : Аль-Араби
1984/85 : Аль-Араби
1985/86 : Казма
1986/87 : Казма
1987/88 : Аль-Араби
1988/89 : Аль-Араби
1989/90 : Аль-Яхра

1990/91 : отменён из-за войны в заливе
1991/92 : Аль-Кадисия
1992/93 : Аль-Араби
1993/94 : Казма
1994/95 : Аль-Сальмия
1995/96 : Казма
1996/97 : Аль-Араби
1997/98 : Аль-Сальмия
1998/99 : Аль-Кадисия
1999/00 : Аль-Сальмия
2000/01 : Аль-Кувейт
2001/02 : Аль-Араби
2002/03 : Аль-Кадисия
2003/04 : Аль-Кадисия
2004/05 : Аль-Кадисия
2005/06 : Аль-Кувейт
2006/07 : Аль-Кувейт
2007/08 : Аль-Кувейт
2008/09 : Аль-Кадисия
2009/10 : Аль-Кадисия
2010/11 : Аль-Кадисия
2011/12 : Аль-Кадисия
2012/13 : Аль-Кувейт
2013/14 : Аль-Кадисия
2014/15 : Аль-Кувейт
2015/16 : Аль-Кадисия
2016/17 : Аль-Кувейт
2017/18 : Аль-Кувейт
2018/19 : Аль-Кувейт
2019/20 : Аль-Кувейт
2020/21 : Аль-Араби 
2021/22 : Казма

Ссылки
 Официальный сайт АФК 

Кувейт